Torre del Baró (Barcelona), edifici que s'aixeca sobre un dels turons més orientals de la carena de Collserola que dona al pla de Barcelona
 Torre del Baró (Benicàssim), torre defensiva en les proximitats de Lluent, al terme municipal de Benicàssim, a la comarca de la Plana Alta
 Torre del Baró (Sant Llorenç de Morunys), masia del municipi de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) 
 Torre del Baró o Torre Barona, torre fortificada circular al municipi de Castelldefels (Baix Llobregat)
 La Torre del Baró (Sant Martí d'Albars), masia de Sant Martí d'Albars (Osona)